Tayfur (en turc : Tayfurköy) un village dans la presqu'île de Gallipoli dans le district d'Eceabat de la province turque de Çanakkale ()
 La rivière Tayfur Çayı qui arrose le village de Tayfurköy 
 Le barrage de Tayfur sur la rivière Tayfur Çayı
Tayfur un village de la province de Yozgat à  au sud-est de Yozgat ()